Les Halles [] bezeichnet:
 Quartier des Halles, ein Pariser Quartier 
 Les Halles (Métro Paris), eine Station der Pariser Métro
 Les Halles (Rhône), eine Gemeinde in der französischen Region Auvergne-Rhône-Alpes